Albrecht der Weise bezeichnet folgende Personen:

* Albrecht IV. (Habsburg) (~1188–1239), Graf im Aargau
 Albrecht II. (Österreich) (auch der Lahme; 1298–1358), Herzog von Österreich
 Albrecht IV. (Bayern) (1447–1508), Herzog von Bayern